Лев Гурыч Синичкин — водевиль Дмитрия Ленского
 Лев Гурыч Синичкин — фильм Александра Белинского по водевилю Д. Ленского 1974 года

См. также 
 На подмостках сцены — экранизация водевиля Д. Ленского 1956 года